Petrești se poate referi la una din următoarele:

 localități din România:
 Petrești, Alba
 Petrești, Argeș
 Petrești, Bacău
 Petrești, Cluj
 Petreștii de Jos, Cluj
 Petreștii de Mijloc, Cluj
 Petreștii de Sus, Cluj
 Petrești, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Petrești (Corbii Mari), Dâmbovița
 Petrești, Gorj
 Petrești, Hunedoara
 Petrești, Iași
 Petrești, Ilfov
 Petrești, Satu Mare, reședința comunei cu același nume
 Petrești, Vrancea
 localități din Republica Moldova
 Petrești - sat din raionul Ungheni, reședința comunei cu același nume
 localități în Ucraina
 Petrești, sat în raionul Tarutino, regiunea Odesa, reședința comunei cu același nume.

Vezi și 
 Comuna Petrești (dezambiguizare)
 Petru (nume)
 Petra (nume)
 Petreni (dezambiguizare)
 Petreasa (dezambiguizare)
 Petroșani

 Piatra (dezambiguizare)

Toponime românești